Malunje je naseljeno mjesto u Republici Hrvatskoj u Zagrebačkoj županiji.

Zemljopis 

Administrativno je u sastavu Jastrebarskog. Naselje se proteže na površini od 4,59 km².

Stanovništvo 

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine Malunje ima 238 stanovnika koji žive u 88 kućanstava. Gustoća naseljenosti iznosi 51,85 st./km².

Izvori

Naselja u Zagrebačkoj županiji